Александр Булатов:
 Булатов, Александр Михайлович (1793—1826) — российский офицер, декабрист.
 Булатов, Александр Сергеевич (род. 1945) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор.